Greencastle ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Irland:
 Greencastle (Irland)

in Nordirland:
 Greencastle (County Tyrone)

in den Vereinigten Staaten:
 Greencastle (Indiana)
 Greencastle (Kentucky)
 Greencastle (Missouri)
 Greencastle (Ohio)
 Greencastle (Pennsylvania)
 Greencastle (West Virginia)

Sonstiges:
 Greencastle (County Down), eine Burg in Nordirland
 Greencastle (County Donegal), eine Burg im Ort gleichen Namens in Irland, siehe Northburgh Castle